Romain Segaud a gagné le festival Imagina avec son film Tim Tom coréalisé avec Christelle Pougeoise dans le cadre de ses études à Supinfocom. Il s'est ensuite fait remarquer avec Bip bip, un clip d'animation pour la chanson de Joe Dassin.
En 2012, il réalise les séquences animes de l'épisode 78 de bref "bref je suis né."

Il est dorénavant réalisateur chez Passion Pictures.

Il est aussi auteur de bande dessinée et illustrateur sous le pseudonyme de Charlie Poppins.

Filmographie 

2003 : Tim Tom - réalisation
2016 : Deux escargots s'en vont co-réalisateur avec  Jean-Pierre Jeunet, supervision de l’animation et animation (court-métrage)
2018 : Astérix : Le Secret de la potion magique de Louis Clichy et d’Alexandre Astier supervision, designs, animation de la séquence « Carte Romaine » et voix de Tetnonix et des frères Fratellinix

Bibliographie (sous le nom de Charlie Poppins) 

 2014 : Le strict maximum ,  Dargaud.
 2017 : Axolot (participation), Delcourt
 2018 : Je me souviens.... 500 anecdotes de tournage (illustrations) - texte de Jean-Pierre Jeunet, éditions Lettmotif
 2019 : Eliott (participation), éditions Lapin

Liens externes 

 
 Site officiel de Passion Pictures

Réalisateur français
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)